Chardin es un apellido francés. Diferentes personas con dicho apellido incluyen a:

 Jean Siméon Chardin, (1699–1779), pintor francés conocido por sus obras de naturalezas muertas.
 Jean Chardin, (1643–1713), joyero y viajero francés, autor de Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient.
 Pierre Teilhard de Chardin, (1881–1955), jesuita, filósofo y paleontólogo francés.